San Leucio ist der Name folgender Orte:
 San Leucio del Sannio, Gemeinde in der Provinz Benevento, Italien
 San Leucio (Caserta), Ortsteil von Caserta, Italien

San Leucio ist der Name folgender Personen:
 Leucius von Brindisi, dt. für San Leucio, Bischof von Brindisi